Klip (oblik), klip kukuruza
 Klip stroja, klip motora, sisaljke, i sl
 Klip (rijeka), pritoka Tugele, u Južnoafričkoj republici